Vietnam
Distretto di An Lao – distretto della provincia di Binh Dinh
Distretto di An Lao – distretto della provincia di Hai Phong